Bussche-Ippenburg ist der Familienname folgender Personen:

 August von dem Bussche-Ippenburg (1771–1844), hannoverischer General
 Clamor von dem Bussche-Ippenburg (1640–1723), kurbrandenburgischer Diplomat
 Erich von dem Bussche-Ippenburg (1878–1957), deutscher General
 Friedrich von dem Bussche-Ippenburg (1791–1869), preußischer Generalleutnant
 Hermann von dem Bussche-Ippenburg (1869–1943), deutscher Adliger, Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Julius von dem Bussche-Ippenburg (1805–1861), deutscher Verwaltungsjurist, preußischer Landrat und Politiker
 Wilhelm von dem Bussche-Ippenburg (1830–1897), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier

Siehe auch:
 Bussche (Adelsgeschlecht)